Bortigiadas (en sard, Bultigghjata) és un municipi italià, dins de la Província de Sàsser. L'any 2007 tenia 820 habitants. Es troba a la regió de Gal·lura. Limita amb els municipis d'Aggius, Perfugas (SS), Santa Maria Coghinas (SS), Tempio Pausania i Viddalba (SS).

Evolució demogràfica

Administració 

Municipis de Sàsser